St. Johannes der Evangelist bzw. auch Hl. Johannes der Evangelist steht für:

 Johannes (Apostel), Person der Bibel, meist dem Evangelist und Lieblingsjünger Jesu gleichgesetzt
 Johannes (Evangelist) in der historisch-kritischen Forschung 
 zahlreiche Kirchen, siehe Johannes-der-Evangelist-Kirche
 diverse Klöster, siehe Johanniskloster
 diverse Kapellen, siehe Johanneskapelle